Parigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Parigny (Loire) im Département Loire
 Parigny (Manche) im Département Manche

mit Namenszusatz:
 Parigny-la-Rose im Département Nièvre
 Parigny-les-Vaux im Département Nièvre